Baziliky Panny Marie jsou katolické mariánské kostely s postavením baziliky (výčet není úplný):
basilica maior
 Bazilika Panny Marie Andělské v Assisi
 Bazilika Panny Marie Sněžné v Římě

menší baziliky
 Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově
 Bazilika Panny Marie Vítězné v Paříži
 Bazilika Panny Marie v Trastevere
 Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
 Bazilika Panny Marie (Candelaria)
 Bazilika Panny Marie Věčné pomoci v Paříži
 Bazilika Panny Marie Královny míru v Yamoussoukro
 Bazilika Panny Marie na Sloupu v Zaragoze
 Bazilika Matky Boží Bolestné Královny Polska
 Bazilika Panny Marie v Laus

baziliky Nanebevzetí Panny Marie
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Brno)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Velehrad)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, Žďár nad Sázavou